Esistono più comuni francesi con questo nome

Courcy – Calvados
Courcy – Manica
Courcy – Marna